Иван Тимофеевич Паученко (? — ?) — александрийский городской голова.

Биография 
Александрийский купец, торговый депутат.

В 1871 году избран гласным Александрийской городской думы и членом городской управы.

В 1879 году избран александрийским городским головой. За годы его правления в городе построены: Покровская церковь, женская прогимназия, два начальных училища, приют для неимущих и калек, здания для городской управы и сиротского суда, а также казармы для трёх батарей 34-й артиллерийской бригады. В 1886 году основал Александрийскую общественную библиотеку.

Членство 
 Председатель Комиссии по заведованию приютом.
 Учредитель и почётный член общественной библиотеки.
 Почётный блюститель приходского училища.
 Член-казначей Александрийской женской прогимназии.

Ссылки 
 Альбом городских голов Pоссийской империи — СПб.: Изд. Морскаго благотворительнаго общества, 1903.
 Список должностных лиц Александрии и Александрийского уезда
 История Александрийской общественной библиотеки
 Маловідомі факти з історії Олександрії

Александрийские городские головы